Die Football League Third Division 1962/63 war die 36. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde Northampton Town und daneben stieg auch das zweitplatzierte Swindon Town in die Football League Second Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1963/64 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten FC Walsall und Luton Town die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten Bradford Park Avenue, Brighton & Hove Albion, Carlisle United und Halifax Town. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1963/64 der Fourth-Division-Meister FC Brentford und die dahinter platzierten Oldham Athletic, Crewe Alexandra sowie Mansfield Town die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1962-63 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1962/63
Fußballsaison 1962/63